John Paul Jones (vlootofficier), Amerikaans vlootofficier tijdens de Amerikaanse revolutie
 John Paul Jones (musicus), Britse basgitarist
 John Paul Jones (atleet), Amerikaans atleet
 John Paul Jones (film), film van John Farrow

Zie ook 
 John Jones (doorverwijspagina)